Grafenschlag heißen folgende geographischen Objekte:

 Grafenschlag, Marktgemeinde im Bezirk Zwettl, Niederösterreich

 Grafenschlag (Gemeinde Unterweißenbach), Ortschaft der Gemeinde Unterweißenbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Grafenschlag (Gemeinde Vitis), Katastralgemeinde von Vitis, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich